Bakhuizen van den Brink ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Nicolaas Bakhuizen van den Brink (1896–1987), niederländischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink (1810–1865), niederländischer Philosoph, Literaturkritiker und Archivar